Messier 49 (M49), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M49 (Groot-Brittannië)
M49 (Hongarije)